Васенёв:
 Васенёв, Иван Трофимович (1920—1962) — подполковник, Герой Советского Союза.
 Васенёв, Николай Федорович (1906—1977) — советский писатель.
 Васенёв, Роман Владимирович (род. 1985) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.

Примечания